

Cinema
Manon – film del 1910
Manon Lescaut – film del 1911
Manon Lescaut – film del 1914 diretto da Herbert Hall Winslow con Lina Cavalieri
Manon Lescaut – film del 1918 diretto da Mario Gargiulo
Manon Lescaut – film del 1926 diretto da Arthur Robison
Manon Lescaut – film del 1927 diretto da Alan Crosland, meglio noto con il titolo When a Man Loves
Manon Lescaut – film del 1940 diretto da Carmine Gallone
Manon – film del 1949 diretto da Henri-Georges Clouzot
Gli amori di Manon Lescaut – film del 1954 diretto da Mario Costa
Manon 70 – film del 1968 diretto da Jean Aurel
Manon – film del 1981 diretto da Yoichi Azuma
Manon – film del 1986 diretto da Román Chalbaud

Letteratura
Manon Lescaut – romanzo di Antoine François Prévost del 1731

Musica
Manon Lescaut – opera lirica di Daniel Auber (1856)
Manon Lescaut – opera lirica di Giacomo Puccini (1893)

Televisione
Manon – sceneggiato diretto da Sandro Bolchi (1976)
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut – mini serie TV diretta da Jean Delannoy (1978)
Istoriya kavalera de Grie i Manon Lesko – film TV diretto da Roman Viktyuk (1979)
Manon Lescaut – film TV diretto da Brian Large (1983)
Manon Lescaut – film TV diretto da Pierre Jourdan (1990)
Manon Lescaut – film TV diretto da Humphrey Burton (1997)
Manon Lescaut – film TV diretto da Manuela Crivelli (1998)
Manon – film TV diretto da François Roussillon (2001)
Manon – film TV diretto da Andreas Morell (2007)
Manon Lescaut – film TV diretto da Gabriel Aghion (2013)